Жучково — название населённых пунктов в России.

 Жучково — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Жучково — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Жучково — деревня в Советском районе Кировской области.
 Жучково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.